Rio Xévora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rio Xévora (vattendrag i Spanien, lat 38,97, long -6,93), 
 Rio Xévora (vattendrag i Spanien, Extremadura), Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar